A 2011-es Dunlop MSA BTCC szezon volt az 54. szezonja a brit túraautó-bajnokságnak. 30 futamból (10 forduló) állt, április 3-tól október 16-ig tart.

Ebben a szezonban lehetett először használni a Következő Generációs Túraautókat (NGTC), ezzel kezdenek átállni a Super 2000-es autókról az NGTC autókra. Ebben a szezonban versenyeztek utoljára a BTC-Touring kategóriás autók amelyeket egy évtizeden át használtak.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Bajnokság állása

Versenyzők
Pontozás:

A színkódokról részletes információ itt található.

• Félkövér = A versenyző a pole-pozícióból indult (1 pont jár érte az első versenyen)

• Dőlt = A versenyző megfutotta a verseny leggyorsabb körét (1 pont jár érte minden versenyen)

• * = A versenyző legalább egy kör erejéig vezette a versenyt (1 pont jár érte minden versenyen)

Gyártók/Konstruktőrök

Csapat bajnokság

Privát versenyzők

Privát csapatok

Külső hivatkozások 
 A brit túraautó-bajnokság hivatalos honlapja

Brit túraautó-bajnokság
Turaauto